Контакт може да се отнася за:

 Контакт (филм, 1997)
 Полов контакт
 ел. контакт
 соц. контакт